De Poolse Supercup (Pools: Superpuchar Polski, uitspraak: , ong. soeperpoechar polskie) is een jaarlijks gehouden voetbalwedstrijd tussen de landskampioen van Polen (de winnaar van de Ekstraklasa) en de winnaar van de nationale bekercompetitie, Puchar Polski.

Wedstrijden 

Nationale supercup voetbal
Poolse voetbalcompetitie